Aviz peut faire référence à :

Patronyme 

 João Braz de Aviz (1947-), cardinal et archevêque catholique brésilien ;

Toponyme 

 Aviz est une ville du Portugal, dans la province d'Alentejo.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien